У́лица Па́пина — крупная магистраль города Липецка. Проходит в Октябрьском округе Липецка от безымянного проезда между площадью Победы и улицей Циолковского до улицы Водопьянова параллельно проспекту Победы. Далее продолжается как улица Меркулова.

Пересекает улицы Союзную, Мирную, Урожайную, Биологическую, Перова, Юных Натуралистов, Доватора, Хмельницкого. К нечётной стороне примыкает улица Механизаторов, к чётной — улицы Крылова и Достоевского, а также Студенческий городок.

Образована 8 октября 1957 года под названием Общественная улица. 5 мая 1965 года переименована в честь Героя Советского Союза уроженца Липецка П. А. Папина. В честь него названа школа № 45, находящаяся на улице Папина, 4 (сайт школы).

Застройка улицы Папина разнообразная. В основном — типовая (послехрущёвского периода). Между Союзной улицей и улицей Перова имеются частные дома, адресованные по примыкающим улицам (ранее здесь был колхозный сад).

Социальные доминанты 
* Дом № 1 (ранее в литературе значилась как ул. Неделина, 143) — Преображенская церковь. Построена в 1808—1837 годах, . Вокруг церкви Преображенское кладбище.
 Между улицей Достоевского и улицей Водопьянова находится Студенческий городок (Липецкий строительный колледж, Липецкий строительный техникум, Липецкий областной колледж искусств, Липецкий машиностроительный колледж, представительство Российского гуманитарного университета, несколько лицеев и ПТУ). Кроме того, параллельно улице Папина проходит проезд Строителей.
 Во многих жилых домах нижние этажи отданы под кафе и магазины.

Транспорт 
 к домам начала улицы — трам. 1, 2, ост.: «Центральный рынок»; трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 1, 2, 6, 12, 27, 30, 34, 35, 36, 37к, 40, 300, 308, 308к, 315, 321, 323, 323а, 328, 330, 332, 342, 343, 347, 348, 351, 352, 353, 391, 392, 402, 448к, ост.: «Пл. Победы», «Центральный рынок»; трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 27, 30, 35, 36, 37к, 300, 308, 308к, 315, 321, 323, 323а, 328, 330, 347, 348, 351, 352, 353, 391, 392, ост.: «Проспект Победы», «Ул. Юных Натуралистов».
 к домам середины улицы — трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 27, 30, 35, 36, 37к, 300, 308, 308к, 315, 321, 323, 323а, 328, 330, 347, 348, 351, 352, 353, 392, 402, 448к, ост.: «Ул. Доватора».
 к домам середины и конца улицы — трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 27, 30, 35, 36, 37к, 300, 308, 308к, 315, 321, 323, 323а, 328, 330, 347, 348, 351, 352, 353, 392, 402, 448к, ост.: «Памятник Чернобыльцам» (до июня 2011 года остановка называлась «Автопарк»).
 к домам конца улицы — трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 27, 28, 30, 35, 36, 37к, 300, 308, 308к, 315, 321, 323, 323а, 326, 328, 330, 347, 348, 351, 352, 353, 392, 402, 448к, ост.: «Кольцевая»; трол. 2, 9, 11, 12; авт. 27, 28, 30, 300, 306, 308к, 320, 321, 328, 330, 343, 345, 347, 348, 351, 352, 359, 370, 378, ост.: «Музыкальное училище».

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка